ФГУП «Приборостроительный завод имени К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ») — одно из ведущих предприятий Росатома, градообразующее предприятие ЗАТО — города Трёхгорный, основная деятельность предприятия заключается в производстве ядерных боеприпасов.

Основными направлением деятельности завода являются:
 гособоронзаказ;
 конструирование, выпуск приборов и систем радиационного контроля для ядерно- и радиационно-опасных объектов атомной отрасли;
 модернизации и продления сроков эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций ОАО «Концерн „Росэнергоатом“»;
 комплектное изготовление и поставка компонентов и интегрированных измерительных систем паспортизации контейнеров, емкостей и упаковок с радиоактивными отходами.
 комплектное изготовление и поставка компонентов и интегрированных измерительных систем диагностики состояния оборудования технологических контуров атомных станций.

История 
Решение о создании завода № 933 (Приборостроительный завод — ПСЗ) по серийному выпуску ядерных боеприпасов, в городе Златоуст-20, затем Златоуст-36 было предписано Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1952 года № 342—135сс/оп.

Первым директором Приборостроительного завода был Константин Арсеньевич Володин, переведенный в Златоуст-20 с завода № 551, где он до этого являлся директором первого серийного предприятия по выпуску ядерных боеприпасов.

Первая продукция ПСЗ была выпущена 1 августа 1955 года, были выпущены две тактические авиационные атомные бомбы РДС «Татьяна». В последующем на заводе производились различные виды ЯБП, которые предназначались для оснащения средств доставки самых разных типов.

В 1970 году за высокие показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР Приборостроительный завод был награждён орденом Ленина. В это время директором ПСЗ был  А. Г. Потапов его заместителями были: главный инженер — Б. В. Горобец , по гражданской обороне — полковник А. Ф. Штефан, по режиму — полковник В. Г. Пожидаев, по общим вопросам — В. Н. Силаев, по кадрам — А. И. Тарасов, по капитальному строительству — М. Д. Зорин, главный физик — А. В. Егоров, главный конструктор — П. Н. Меснянкин, главный энергетик — Л. Г. Созипов, главный механик — В. С. Улячин, главный бухгалтер — В. А. Бурлов. 

С 1985 года ФГУП «ПСЗ» приступило к реализации конверсионной программы, основой которой являлось конструирование и выпуск приборов и систем радиационного контроля для ядерно и радиационно опасных объектов атомной отрасли.

Новейшая история 
На 2010 год  Приборостроительный завод представляет собой многопрофильный научно-производственный комплекс по выпуску широкой номенклатуры продукции: от специальной микроэлектронной аппаратуры и приборов электроавтоматики до сложнейших механических деталей, узлов и механизмов. Завод производит приборы для измерения углекислого газа в природе, осуществляет сборку и утилизацию боезарядов.

1 мая 2013 года «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» токарь-специалист шестого разряда механосборочного цеха Приборостроительного завода К. Г. Чуманов одним из первых был награждён званием Герой Труда Российской Федерации.

Награды 
 В 1970 году за высокие показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР Приборостроительный завод был награждён орденом Ленина
В 2005 году по результатам VI Международного конкурса "Золотая медаль «Европейское качество», проведенного международной Академией качества и маркетинга и Ассоциацией производителей качественной продукции (Санкт-Петербург), Приборостроительный завод признан лауреатом с вручением Диплома и Золотой медали.
 Благодарность Президента Российской Федерации в 2005 году — За заслуги в развитии атомной промышленности.

Директоры 
 1952—1963 — Константин Арсеньевич Володин
 1963—1964 — Леонид Андреевич Петухов  
 1964—1987 — Александр Георгиевич Потапов  
 1987—2003 — Александр Васильевич Долинин
 2003—2008 — Александр Дмитриевич Попов
 2008—2009 — Андрей Анатольевич Егоров
 2009—2014 — Михаил Иванович Похлебаев
 2015—2020 — Геннадий Владимирович Комаров
 2020 — Белобров Владислав Владимирович

Известные сотрудники 
См. :Категория:Сотрудники Приборостроительного завода Росатома России

Примечания

Литература 
 « Золотая книга Приборостроительного завода»/сост. Л.П.Щедрин, Е.В.Кононов. 1-й вып. - Челябинск: Юж.—Урал.кн.изд-во, 2007 г. — 384 с.:ил. — ISBN 978-5-7688-0985-0;
 Энциклопедия «Оружие и технологии России XXI века». Т.14 «Ядерно-оружейный комплекс». Приборостроительный завод;
 Л. П. Щедрин, Е. В. Кононов «Золотая книга Приборостроительного завода» — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007 г.—384 с.;
 «Ядерный щит Родины. Приборостроительный завод г. Трехгорный» / Сост. Л. П. Щедрин. Ч., 2000 г.;
 Ю. К. Завалишин «Создание промышленных ядерных боеприпасов». Саров, 2003 г.;
 «Слово о приборостроительном: Воспоминания. г. Трехгорный». — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, Юж.-Урал. изд.-торг. дом, 2001 г.

Ссылки 
  Официальный сайт ПСЗ ;
  Оф.сайт Трёхгорного;

Предприятия Челябинской области
Ядерная энергетика
Предприятия Росатома
Приборостроительный завод Росатома России
Предприятия, основанные в 1952 году
Предприятия атомной промышленности СССР
Предприятия атомной промышленности России
Трёхгорный
Производители вооружений